Мойсей Каган:

 Відомі носії 
 Каган Мойсей Аронович (1904—1940) — співробітник органів державної безпеки СРСР, майор Державної безпеки, член ВКП(б).
 Каган Мойсей Самійлович (1921—2006) — радянський український учений, філософ і культуролог.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок